Sainte-Marie-du-Mont (Isère) 
Sainte-Marie-du-Mont (Manche)
ook:
andere gemeenten met de naam Sainte-Marie